Gørlev (plaats), plaats in Denemarken
 Gørlev (parochie), parochie in Denemarken